Роберт Уэйн Бёрч, также известен как Боб Бёрч (; 14 июля 1956, Детройт — 15 августа 2012, Лос-Анджелес) — американский музыкант, бас-гитарист, выступавший вместе с Элтоном Джоном. Также некоторое время сотрудничал с коллективом «Warpipes», выступая на их концертах в качестве бас-гитариста.

Биография

Молодость и ранние проекты 
Роберт Уэйн Бёрч родился 14 июля 1956 года в Детройте, Мичиган, США. Его отец, Чед Бёрч, был музыкантом и виртуозным бас-гитаристом, который вдохновил своего сына на музыкальную деятельность. Бёрч начал играть на саксофоне в возрасте 12 лет, подражая Полу Дезмонду и Кэннонболу Эддерли. Некоторое время спустя о стал членом школьного ансамбля, который однажды занял первое место в городском конкурсе. Примерно в возрасте 14 лет Бёрч впервые попробовал взять в руки бас-гитару. 

Играя, он подражал таким группам как «Chicago» и «Blood, Sweat & Tears». Постепенно техника улучшилась. И через несколько лет Бёрч начал играть классические произведения. Бёрч также начал играть на фаготе. C 16 по 18 лет Бёрч отыграл со множеством групп, переходя то на фагот, то на бас-гитару, то на саксофон. В 18 лет Боб Бёрч победил в джазовом конкурсе на приз Луи Армстронга. После школы Бёрч поступил в Университет Уэйна в Детройте. Он шесть дней в неделю играл после занятий в барах и пабах на саксофоне. 

После окончания университета Бёрч присоединился к лучшей андеграунд-группе Детройта. Выступая с этой группой Боб Бёрч познакомился с множеством коллективов и музыкантов Детройта, например, The Doobie Brothers, Джон Бенсон и Барри Манилоу. После общения с ними, Бёрч окончательно решил перебраться в Лос-Анджелес и попробовать себя на профессиональной сцене.

Начало профессиональной карьеры 
В 1981 году 25-летний Боб Бёрч приехал в Лос-Анджелес. Первым, с кем начал сотрудничество Роберт Бирч, стал саксофонист Майкл Пуло, который отыграл с Бёрчем концерт, после чего познакомил его с джазовым музыкантом из Японии Акио Кацуамой. Тому нужен был бас-гитарист в группу, и Боб согласился занять эту вакансию. Он отыграл несколько концертов с Кацуамой, после чего для получения любой возможности стал соглашаться на любые должности в любых группах. Бёрч играл и получал небольшие гонорары за свои концерты. 

Так было ещё четыре года, пока в 1985 году 29-летний Роберт Уэйн Бёрч не был порекомендован своим другом — барабанщиком Джимми Хантером в группу «Fortune». Бёрч подписал с ними контракт и стал постоянным участником коллектива. С группой он записал сингл «Стейси», который попал в список 100 самых прослушиваемых песен США. В течение следующих шести недель, он записал ещё три песни с группой, затем признал, что ему нужны новые возможности для продвижения по сцене. Тем не менее, он продолжал выступать почти каждый вечер на Лос-Анджелесской сцене. 

Присоединение ко всем группам дало возможность познакомиться с лучшими музыкантами Калифорнии. В конце 1985 года Бёрч познакомился с Гаем Бабилоном, с которым записал множество песен. В 1988 году 32-летний Бёрч по совету Бабилона присоединился к группе Марка Аштонса с участием знаменитого барабанщика — Зака Старки. Он записал с группой дебютный альбом, однако тот не получил сильного коммерческого успеха. В это же время Гай Бабилон присоединился в качестве клавишника к команде Элтона Джона и пригласил туда же Бёрча в качестве бас-гитариста. Боб принял его предложение.

Работа с Элтоном Джоном 
Бёрч начал отыгрывать концерты с Элтоном Джоном, а также присоединился к группе Хосе Фелисиано. Бёрч был очень рад, так, как был большим поклонником Фелисиано. Однако после 4-летнего турне с ним мнение Бёрча о Хосе изменилось, в нескольких интервью он заявлял, что был готов повеситься после нескольких концертов с Фелисиано. В 1989 году 33-летний Бёрч вернулся в Лос-Анджелес в перерыве между турне с Фелисиано. Он принялся за усердную работу с несколькими членами команды Элтона Джона. Вместе с ними он организовал группу «Warpipes». 

В начале 1990 года они выпустили альбом, но вскоре проект распался. 14 февраля 1992 года в Париже состоялся концерт Элтона Джона. Перед этим несколько басистов отказались с ним сотрудничать из-за своих личных проблем, и Элтон пригласил на бас-гитару Бирча, тот был очень удивлен и счастлив в своем интервью он заявил, что не мог и мечтать о большем концерте. После выступления, музыкант вернулся в Лос-Анджелес. В 1993 году Бёрч познакомился с гитаристом-виртуозом Марком Болинной, и тот предложил ему присоединиться к своей группе «The Dragonchoir». В перерыве между гастролями с Элтоном Джоном Бёрч записал с The Dragonchoir несколько песен, а также провёл несколько концертов. Позже, он помогал в записи альбома такому музыканту, как Ронни Монтроуз. 

Бёрч отыграл несколько концертов с Билли Джоэлом. Также он играл с саксофонистом Марком Риверой, который стал хорошим другом Бёрча. Роберт Бёрч был участником фестиваля «Rock 'n Roll Fantasy Camp», на котором отыграл с такими известными музыкантами, как Лесли Уэст, Рик Дирринджер, Нилс Гофгрен, Майк Лав, и Лу Грамм. В 1999 году Боб Бёрч был участником Джазового фестиваля в Монтрё, на котором играл вместе с Рикком Лазмаром и Эдгаром Винтером.
В начале 2000-х Роберт Бёрч участвовал в создании студийников к таким фильмам, как Дублёры и Царь скорпионов. А также периодический выступал на концертах с Элтоном Джоном вплоть до своей смерти.

Смерть 
15 августа 2012 года 56-летний Роберт Уэйн Бёрч застрелился из ружья во дворе своего дома, в городе Лос-Анджелес, Калифорния, США. Мотивы более месяца оставались неизвестными, однако позже некоторые эксперты заявили, что основными мотивами самоубийства могли стать проблемы Берча с позвоночником после автомобильной аварии 1995 года, из-за которых он испытывал сильные боли и прихрамывал, в последние месяцы жизни  у него были длительная бессонница и проблемы с желудком. Предсмертной записки не было оставлено. Некоторые эксперты склоняются к тому, что, возможно, это был несчастный случай. У музыканта осталась жена Мишель и сын Джонатан.

Выступления 

 Mark and Brian (KLOS morning show Superstars)
 1992 MTV Music Video Awards..Elton John
 67th Academy Awards-1995..Elton John
 1995 Brit Awards..Elton John
 1995 A.P.L.A. Commitment To Life..All Artists
 Top of the Pops-1995..Elton John
 Conan O’Brian-1997..Elton John
 Jay Leno-1997..Elton John
 David Letterman-1995..Elton John
 Planet Hollywood (opening—Rodeo Drive-1995)..Elton John
 DreamWorks-Eldorado «The Lost City»
 Pat Leonard (producer for Rod Stewart, Bryan Adams, Madonna, Jewel)
 W.G. Snuffy Walden (guitarist, ABC TV music composer)
 20th Century Fox-Scored series «King of the Hill». Episode «King of the Anthill»
 South Park «Chef Aid» Album, Producer, Rick Rubin (platinum)
 Played on the Biggest Selling Single of All time «Candle in the Wind 97»
 1998 Nobel Peace Prize Awards (from Oslo, Norway)
 1998 Top Grossing Tour of the Year «Elton John, Big Picture» $46.2 million
 1999 VH1 Divas Concert (Live) played for Tina Turner, Cher, LeAnn Rimes, And Sir Elton John, available on CD, DVD, and VHS
 2000 Nickelodeon «Road to Eldorado»
 2000 VH1 «Road to Eldorado»
 2000 42nd Annual Grammy Awards
 Jay Leno March 13, 2000..Elton John
 The Replacements..Warner Brothers…..writer and performer..(FONT 48)
 The Scorpion King..Universal Studios…Sound Track and CD Soundtrack
 ABC TV’s Spin City..performance on opening theme 2000 season
 Elton John’s One Night Only..CD(Universal)…TV special(CBS)..Live at MSG
 2001 Top of the Pops 2..Elton John
 2001 BBC 2 Radio Live Show..Elton John
 2002 BBC Live at the Royal Opera House..Elton John
 2002 Carousel of Hope..Elton John
 Elton John’s Greatest Hits 1970—2002..Elton John
 A&E Live By Request..Elton John
 Regis and Kelly 2002..Elton John
 Jay Leno 2002..Elton John
 Jay Leno 2003..Elton John
 David Letterman 2003..Elton John
 Yamaha Tribute To Elton John..Namm Arrowhead Pond 2003
 Pop Ideal Finals Show..Elton John-January 1, 2004
 NFL Kickoff 2004 Gillette Stadium..Elton John
 Royal Variety Performance 2004..Elton John
 Jools Holland Later November 2004..Elton John
 Jonathan Ross November 2004..Elton John
 David Letterman Feb 2005..Elton John
 Larry King Feb 2005..Elton John
 Jay Leno March 1, 2005..Elton John
 Live 8, Hyde Park, London July 2, 2005..Elton John
 Philadelphia Freedom Concert July 4, 2005..Elton John
 The Big Apple-Concert for Katrina, 2005..Elton John
 The Red Piano (NBC) 2005..Elton John
 Country Music Awards 2005..Elton John/Dolly Parton
 Fashion Rocks (CBS) 2006..Elton John
 ATT/Blue Room 2006..Elton John
 Parkinson (ITV) 2006..Elton John
 BBC 2 Concert Special 2006..Elton John
 Concert For Diana Wembley 2006..Elton John
 B.B.King 80 2005 48th Grammy Winner..B.B. King
 Juno Awards 2007..Best Contemporary Chistian Album….Brian Doerksen
 David Letterman 2011..Elton John and Leon Russell
 Gnomeo and Juliet 2011..Elton John..Disney..Movie Soundtrack and CD

Примечания 

Застрелившиеся в США
Бас-гитаристы США
Музыканты Iron Butterfly
Элтон Джон
Сессионные музыканты США
Выпускники Университета Уэйна